Cette page présente le bilan saison par saison de l'équipe féminine du Standard de Liège.

Saison par saison

Notes 

 ¹ Championnat Provincial: de 1971 à 1973, le Championnat de Belgique était organisé en championnats provinciaux avec, pour désigner le champion, un tour final national.
 ² Championnat à 13 équipes
 ³ Championnat à 12 équipes à la suite du forfait général d'Ans FC
 ⁴ Création de la Coupe de Belgique
 ⁵ Dernier championnat à 2 points pour une victoire
 ⁶ Championnat à 13 équipes à la suite du forfait général d'Astrio Begijnendijk
 ⁷ Le Standard de Liège (féminines) termine à égalité de points et de victoires avec le K.Sint-Truidense VV. Lors du test-match entre les deux clubs, c'est le K.Sint-Truidense VV qui l'emporte 3-1 et devient champion.
 ⁸ BeNe Ligue Rouge
 ⁹ BeNe Ligue A
 ¹⁰ Super League phase régulière
 ¹¹ Super League play-offs 1
 ¹² Super League

Statistiques

Championnat de Belgique
 Au total, le Standard Fémina a joué 41 saisons, disputé 1042 rencontres, remporté 1961 points, gagné 772 fois, fait match nul 125 fois, perdu 145 fois, inscrit 3568 buts et en a encaissé 922.

  : 18 fois (y compris les championnats provinciaux)
  : 4 fois
  : 7 fois
  : 5 fois
  : 5 fois
 Top 3 : 28 fois dont 12 fois consécutives
 Top 5 : 39 fois dont 26 fois consécutives

BeNe Ligue
 Le Standard de Liège a joué 3 saisons, disputé 78 rencontres, remporté 197 points, gagné 63 fois, fait match nul 8 fois, perdu 7 fois, inscrit 224 buts et en a encaissé 37.

  : 2 fois (y compris la BeNe Ligue Rouge)
  : 2 fois
  : -
  : -
  : -
 Top 3 : 3 fois
 Top 5 : 3 fois

Super League
 Le Standard de Liège a joué 4 saisons, disputé 96 rencontres, remporté 185 points, gagné 53 fois, fait match nul 14 fois, perdu 29 fois, inscrit 254 buts et en a encaissé 116.
  : 2 fois (Champion de Belgique)
  : 1 fois
  : -
 Top 3 : 3 fois

Saison par saison des B

Statistiques 

 Au total, le Standard de Liège B a joué 13 saisons, disputé 328 rencontres, remporté 617 points, gagné 191 fois, fait match nul 44 fois, perdu 93 fois, inscrit 869 buts et en a encaissé 399.
  : 3 fois 
  : 1 fois
  : 1 fois
  : 3 fois
  : 2 fois
 Top 3 : 5 fois 
 Top 5 : 10 fois dont 5 fois consécutives

Saison par saison des C

Statistiques 

 Au total, le Standard de Liège C a joué 6 saisons, disputé 140 rencontres, remporté 278 points, gagné 88 fois, fait match nul 14 fois, perdu 38 fois, inscrit 546 buts et en a encaissé 173.
  : 1 fois 
  : 1 fois
  : 0 fois
  : 1 fois
  : 0 fois
 Top 3 : 2 fois 
 Top 5 : 3 fois

Articles connexes 

 Standard de Liège (féminines)
 Classement total du Championnat de Belgique
 Championnat de Belgique
 Coupe de Belgique
 Supercoupe de Belgique
 BeNe SuperCup
 BeNe Ligue
 Super League
 Ligue des Champions

Liens externes 

  Site officiel
  standard.be

Standard Fémina de Liège
Standard de Liège